Aby Gartmann, bobeur suisse né en 1930 ;
 Arnold Gartmann, bobeur suisse né en 1904 et mort en 1980 et oncle d'Aby Gartmann.